Aspelt (luks. Uespelt) – miasto w południowym Luksemburgu, w gminie Frisange. Miasto zamieszkuje 1013 osób. Leży na południowy wschód od stolicy kraju.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu